Emmanuel Duah – ex calciatore ghanese
 Kwadwo Duah – calciatore svizzero
 Solomon Duah – calciatore finlandese